Чаганский сельсовет — сельское поселение в Камызякском районе Астраханской области Российской Федерации.

Административный центр — село Чаган.

История 
Законом Астраханской области от 29 июня 2015 года № 42/2015-ОЗ, муниципальные образования «Село Чаган» и «Уваринский сельсовет» были преобразованы, путём их объединения, в новое муниципальное образование «Чаганский сельсовет» с административным центром в селе Чаган.

Население

Состав сельского поселения

Примечания 

Муниципальные образования Камызякского района
Сельские поселения Астраханской области